Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji WTA Tour Championships 1993 nastoupilo šestnáct hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Monika Selešová, která se na závěrečnou událost původně kvalifikovala. Na konci dubna však byla napadena nožem během hamburského Citizen Cupu a tenis opustila na více než dva roky. Také americká teenagerka Jennifer Capriatiová mohla do New Yorku přicestovat, ale po zářijovém US Open přerušila tenisovou kariéru.

Vítězkou dvouhry se stala nejvýše nasazená Němka Steffi Grafová, jež ve finále zdolala španělskou turnajovou dvojku Arantxu Sánchezovou Vicariovou po čtyřsetovém průběhu 6–1, 6–4, 3–6 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala jubilejní desáté turnajové vítězství, které představovalo sedmdesátý devátý singlový titul na okruhu WTA Tour a třetí z Turnaje mistryň. Pro Sánchezovou Vicariovou se jednalo vůbec o nejlepší výsledek z dvouhry na závěrečné akci roku.

Na turnaji se představily dvě Češky – osmá hráčka žebříčku Jana Novotná a dvanáctá žena pořadí Helena Suková. Situace se zopakovala až za dvacet dva let na WTA Finals 2015, kde startovaly Petra Kvitová a Lucie Šafářová.

Nasazení hráček

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Turnaj mistryň
WTA Tour 1993
Sport v USA v roce 1993